East Crooked Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

* East Crooked Lake (Florida), in Eustis, Lake County, Florida
 East Crooked Lake (Michigan), in Michigan
 East Crooked Lake (Minnesota), in Minnesota